Downs kan syfta på:

Geografi
 Downs, Illinois
 Downs, Kansas

Personer
 Lila Downs
 Solomon W. Downs

Se även 
 Southern Downs
 Western Downs – flera